Il termine "Garp" può riferirsi a:

Personaggi Immaginari 

Monkey D. Garp  – personaggio del manga e anime One Piece;

Letteratura
Il mondo secondo Garp  – romanzo scritto da John Irving;

Cinema
Il mondo secondo Garp  – film del 1982 tratto dall'omonimo libro.